1491 Balduinus
Balduinus – cognomen romano
François Baudouin – (1520-1573) storico e giurista francese, detto Balduinus